Příjmení Hines nese více osobností:

 Bryan Hines (1896–1964) – americký zápasník
 Earl Hines (1903–1983) – americký jazzový pianista a kapelník
 Fanny Hinesová (1864–1900) – australská zdravotní sestra 
 Gregory Hines (1946–2003) – americký tanečník, choreograf, zpěvák a herec
 Jim Hines (* 1946) – americký atlet, sprinter
 Robert Hines (astronaut) (1975) – americký stíhací pilot, astronaut NASA